Кекиш има више значења:

 Кекиш (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Кекиш (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији